Con Imago Pietatis o più modernamente Cristo in pietà si definisce in Italia una particolare iconografia della Passione di Cristo. È esattamente corrispondente a Uomo dei dolori (Vir dolorum), titolo con cui questa rappresentazione si è diffusa nel Nord Europa ed utilizzata pressoché in tutte le altre lingue europee. Un caso a parte è la Polonia dove si utilizza anche l'espressione corrispondente Cristo dolente. Un'altra definizione consolidata, ma limitata all'ambito artistico veneto, è Cristo Passo.

In questo schema iconografico originariamente veniva rappresentata la mezza figura di un Cristo morto con le braccia composte che, coperto di tutte le ferite del supplizio, si erge dal sarcofago sullo sfondo della Croce. Successivamente venne figurato anche con le braccia aperte per ostendere maggiormente le ferite,  sostenuto da una coppia d'angeli o da Maria, a figura intera e diverse altre varianti.

Questo soggetto fu molto spesso posto al centro delle cimase dei polittici ed è anche rappresentato all'interno di svariati dipinti della Messa di san Gregorio.

Imago Pietatis, micromosaico di Anonimo cretese o sinaico (1300 circa), Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, Roma
Imago Pietatis, scomparto centrale dell'ordine superiore della Pala Feriale, dipinto di Paolo Veneziano (1345), Museo di San Marco, Venezia
Imago Pietatis, dipinto di Pietro Lorenzetti (1330 circa), Lindenau-Museum, Altenbourg
Cristo in pietà, dipinto di Giovanni da Milano (1365), Galleria dell'Accademia, Firenze
Cristo in pietà, dipinto di Niccolò di Tommaso (1370 circa), Metropolitan Museum of Art, New York
Cristo in pietà, affresco di Masolino da Panicale (1424), Museo della collegiata di Sant'Andrea, Empoli
Uomo dei dolori, dipinto del Maestro Francke (1425 circa), Museum der bildenden Künste, Lipsia
Uomo dei dolori, dipinto del Maestro Francke (1425-1435), Hamburger Kunsthalle
Cristo passo, dipinto di Michele Giambono (1430), Metropolitan Museum of Art, New York
Cristo in pietà, dipinto di Filippo Lippi (1432-1437), Museo di Castelvecchio, Verona
Pietà, dipinto di Filippo Lippi (1437-1439), Museo Poldi Pezzoli, Milano
Cristo in pietà, dipinto di Filippo Lippi (1435-1440), Museo Horne, Firenze
Cristo in pietà, affresco del Beato Angelico (1442 circa), Museo nazionale di San Marco, Firenze
Cristo in pietà, dipinto del Beato Angelico (1443), Alte Pinakothek, Monaco di Baviera
Cristo in pietà, affresco di Andrea del Castagno (1447-1448), Museo del Cenacolo di Sant'Apollonia, Firenze

Cristo in pietà, dipinto di Benozzo Gozzoli (1445-1450) Museo di Castelvecchio, Verona
Cristo in pietà tra la Vergine e san Giovanni evangelista, dipinto di Benozzo Gozzoli (1449-1450), collezione Johnson, Firenze
Cristo come Uomo dei dolori, dipinto di Petrus Christus (1450), Birmingham Museums and Art Gallery
Cristo morto, bassorilievo di Donatello (1453), altare della basilica del Santo, Padova
Imago pietatis, dipinto di Giovanni Bellini (1455-1460), Museo Poldi Pezzoli, Milano
Cristo in Pietà, dipinto di Giovanni Bellini (1455), Accademia Carrara, Bergamo
Cristo morto sorretto da due angeli, dipinto di Giovanni Bellini (1460), Museo Correr, Venezia
Cristo in pietà tra i santi Giovanni evangelista e Maria Maddalena, di Benozzo Gozzoli (1461-1464), Museo nazionale di San Marco, Firenze
Cristo morto sorretto da due angeli, dipinto di Giovanni Bellini (1465-1470), Gemäldegalerie, Berlino
Cristo Passo scomparto della cimasa del Polittico di San Vincenzo Ferrer, dipinto di Giovanni Bellini (1464-1470), Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia
Cristo Passo cimasa del Polittico di Massa Fermana, dipinto di Carlo Crivelli (1468), Chiesa dei Santi Lorenzo e Silvestro, Massa Fermana
Pietà, dipinto di Giovanni Bellini (1465-1470), Pinacoteca di Brera, Milano
Uomo dei dolori, dipinto di Anonimo boemo (1470 circa), Národní galerie, Praga
Imago Pietatis, dipinto di Miguel Ximénez (1470), Castello del Wawel, Cracovia
Pietà, dipinto di Giovanni Bellini (1470), Museo della città di Rimini
Cristo in pietà e un angelo, dipinto di Antonello da Messina (1476-1478), Museo del Prado, Madrid
Cristo in pietà sorretto da tre angeli, dipinto di Antonello da Messina (1474-1476), Museo Correr, Venezia
Uomo dei dolori sostenuo dalla Vergine, dipinto di Hans Memling (1475-1479), National Gallery of Victoria, Melbourne
Cristo in pietà, dipinto del Bramantino (1475-1500), Pinacoteca Ambrosiana, Milano
Cristo in pietà tra due angeli, dipinto di Ambrogio da Fossano (1488-1490), Pinacoteca del Castello Sforzesco, Milano
Cristo in pietà, dipinto di Alesso di Benozzo (1490), Musée d'art et d'histoire, Ginevra
Uomo dei dolori, dipinto di Albrecht Dürer (1493), Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Uomo dei dolori, dipinto di Geertgen tot Sint Jans (1495 circa), Museo Catharijneconvent di Utrecht
Cristo in pietà cimasa della Pala dei Decemviri, dipinto del Perugino (1495), Galleria nazionale dell'Umbria, Perugia
Cristo in pietà sorretto da due angeli, dipinto di Andrea Mantegna (1488-1500), Statens Museum for Kunst, Copenaghen
Cristo passo,  dipinto di Cima da Conegliano (fine XV secolo), Ca' Rezzonico, Venezia
Messa di san Gregorio, dipinto di Anonimo brabantino (1500 circa), Museum Voor Religieuze Kunst, Uden
Uomo dei dolori, dipinto di Rueland Frueauf il Vecchio (1500 circa), Alte Pinakothek, Monaco di Baviera
Cristo in Pietà tra gli angeli, dipinto di Girolamo di Benvenuto (1505), Museo della Città, Acquapendente
Cristo in pietà scomparto del Polittico di Santo Stefano, dipinto di Ambrogio da Fossano (1509), Accademia Carrara, Bergamo
Cristo passo, dipinto di Benedetto Rusconi (1510), Museo Correr, Venezia
Cristo in pietà sostenuto dalla Madonna e santi, dipinto di Cima da Conegliano (inizio XVI secolo), Gallerie dell'Accademia, Venezia
Imago Pietatis dipinto di Cima da Conegliano (inizio XVI secolo), Museo di Wilanów, Varsavia
Cristo morto sostenuto da due angeli, dipinto di Marco Palmezzano (1510), Museo del Louvre, Parigi
Cristo coronato di spine, dipinto di Luca di Leida (1510-1520), Uffizi, Firenze
Uomo dei dolori, dipinto di Maarten van Heemskerck (1532), Museo di belle arti, Gand
Cristo in passione con Mosè e Salomone, dipinto del Moretto (1541-1542), Collegiata dei Santi Nazaro e Celso, Brescia
Cristo come Uomo dei dolori, dipinto della bottega di Maarten van Heemskerck (1545-1550), Rijksmuseum, Amsterdam

Note